Santa Cruz de la Zarza puede referirse a:
 Santa Cruz de la Zarza, municipio de la provincia de Toledo, España.
 Monasterio de Santa Cruz de Ribas o de Santa Cruz de la Zarza, antigua abadía de la Orden de Canónigos Premonstratenses en Ribas de Campos, provincia de Palencia, España.